Артём Сокол: Сокол, Артём Анатольевич (род. 1994) — белорусский футболист.
 Сокол, Артём Денисович (род. 1997) — российский футболист.